Пётр Ры́ков:
 Рыков, Пётр Дмитриевич (1912—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Рыков, Пётр Сергеевич (род. 1981) — российский актёр.